Сидо́рина — русская фамилия.

 Известные носительницы 
 Сидорина, Елена Викторовна — советский и российский искусствовед.
 Сидорина, Ирина (род. 1993) — российская футболистка.
 Сидорина, Ксения Валерьевна (род. 1982), известна под псевдонимом Блондинка КсЮ — российская панк-певица.
 Сидорина, Татьяна Юрьевна — советский и российский философ, социолог.